Bosnië-Herzegovina
 Seoci (Gornji Vakuf-Uskoplje), een plaats in de gemeente Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosnië-Herzegovina
 Seoci (Jajce), een plaats in de gemeente Jajce, Bosnië-Herzegovina
 Seoci (Vareš), een plaats in de gemeente Vareš, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Seoci (Požega), een plaats in de Kroatische gemeente Požega